Phylloteles är ett släkte av tvåvingar. Phylloteles ingår i familjen köttflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Köttflugor
Phylloteles